Fohrer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Fohrer (1915–2002), deutscher evangelischer Alttestamentler
 Werner Fohrer (* 1947), deutscher Maler